

Dominikana 
 Monte Cristi – miasto na Dominikanie
 Monte Cristi – prowincja na Dominikanie

Ekwador 
 Montecristi – kanton w prowincji Manabí
 Montecristi – miasto w prowincji Manabí